Гојчин може бити:

 Гојчин (Калесија), насељено мјесто у општини Калесија, Федерација БиХ, БиХ
 Гојчин (Осмаци), насељено мјесто у општини Осмаци, Република Српска, БиХ
 Гојчин Црнојевић